Вадан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Вадан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура